Суперкубок Кипра по футболу () — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка.

Результаты

Статистика

Ссылки 
 http://www.rsssf.com

Футбольные соревнования на Кипре
Кипр